

Toponyme 
 Bellen (Mali)

Patronyme 

 Alexander Van der Bellen (1944-), politicien autrichien, président fédéral depuis 2017.
 Michel Bellen (1946-2020), tueur en série belge.